Легкоатлетическая федерация Индии — управляющая организация в лёгкой атлетики в Индии.

Штаб-квартира находится в Дели.

История 
Организация основана в 1946 году по инициативе Махараджа Ядвиндра Сингха, который был в то время президентом Индийской Олимпийской Ассоциации. Первым президентом федерации стал Сонгхи Г.Д. С 1987 по 2005 год президентом был Суреш Калмади. В настоящее время президентом федерации является Адилле Сумаривалла, а генеральным секретарём Кудди Котта Уалсон. В 2013 году в 19 штатах Индии запущена программа детской лёгкой атлетике, которая поощряет школьников занимающихся этим видом спорта.

Является членом Азиатской легкоатлетической ассоциации.

Соревнования 
Федерация отвечает за проведение следующих соревнований:
 Чемпионат Индии по лёгкой атлетике 
 Чемпионат Индии по лёгкой атлетике среди юниоров
 Чемпионат Индии по лёгкой атлетике среди юношей
 Чемпионат Индии по бегу по пересечённой местности
 Чемпионат Индии по спортивной ходьбе
 Межштатный чемпионат Индии по лёгкой атлетике
 Гран-при Индии по лёгкой атлетике

Ссылки 
 Официальный сайт

Легкоатлетические федерации